

Toponymie

dans la voïvodie de Podlachie
 Wiktorzyn est un village dans la powiat de Bielsk
 Wiktorzyn est un village dans la powiat de Łomża
 Wiktorzyn est un village dans la powiat de Wysokie Mazowieckie

dans la voïvodie de Mazovie
 Wiktorzyn est un village